Виконт Хилл из Хаукстоуна и Хардвика в графстве Шропшир — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.

История 
Он был создан 22 сентября 1842 года для военного Роуленда Хилла, 1-го барона Хилла (1772—1842). Роуленд Хилл уже получил титулы барона Хилла из Альмараса и Хаукстоуна в графстве Шропшир (1814) с правом наследования для своих потомков мужского рода и барона Хилла из Альмараса, Хаукстоуна и Хардвика в графстве Шропшир (1816) с правом наследования для мужских потомков своего старшего брата Джона Хилла (1769—1814). После смерти 1-го виконта Хилла в 1842 году титул барона Хилла креации 1814 года прервался, а титулы барон Хилла креации 1816 года и виконта Хилла унаследовал его племянник, Роуленд Хилл, 4-й баронет (1800—1875), сын Джона Хилла, который стал вторым виконтом Хиллом.

Его сын, Роуленд Хилл, 3-й виконт Хилл (1833—1895), член консервативной партии, заседал в Палате общин Великобритании от Северного Шропшира (1857—1865). В 1875 году он получил королевское разрешение на дополнительную фамилию «Клегг» в честь своего деда по материнской линии. Он унаследовал финансовые проблемы своего отца, которые привели к развалу и продаже семейных поместий.

По состоянию на 2014 год носителем титула являлся его праправнук, Питер Дэвид Раймонд Чарльз Клегг-Хилл, 9-й виконт Хилл (род. 1945), бывший фермер, который проживает в городе Кроули.

Титул баронета Хилл, позднее Клегг-Хилл, из Хаукстоуна в графстве Шропшир был создан в 1727 году в системе Баронетства Великобритании для Роуленда Хилла (1705—1786), деда 1-го виконта Хилла. Титул баронета был создан в честь дипломата и государственного деятеля, преподобного достопочтенного Ричарда Хилла из Хаукстоуна (1655—1727), дядя Роуленда Хилла, 1-го баронета. Сэр Роуленд Хилл, 1-й баронет, позднее представлял Личфилд в Палате общин. Его сын, сэр Ричард Хилл, 2-й баронет (1733—1808), заседал в парламенте от Шропшира (1780—1806). Его сменил его младший брат, сэр Джон Хилл, 3-й баронет (1740—1824), который представлял Шрусбери в Палате общин. Его внук, Роуленд Хилл, 4-й баронет (1800—1874), заседал от партии тори в Палате общин, где представлял Шропшир (1821—1832) и Северный Шропшир (1832—1842), а также являлся лордом-лейтенантом графства Шропшир (1845—1875). В 1842 году после смерти своего дядя, Роуленда Хилла, 1-го виконта Хилла (1772—1842), он унаследовал титулы 2-го барона Хилла и 2-го виконта Хилла. В 1831 году он женился на Энн Клегг (ум. 1891), дочери Джозефа Клегга и наследнице Пеплоу Холла.

Пансионат в школе (колледж Веллингтон, Кроуторн, Беркшир, Англия), построенный в 1850-х годах, был назван в честь 2-го виконта Хилла. Эта школа и пансион до сих пор существуют.

Семейная гнездо — Хаукстоун Холл в окрестностях рыночного города Дрейтон в графстве Шропшир.

Баронеты Хилл из Хаукстоуна (1727) 
 1727—1783: Сэр Роуленд Хилл, 1-й баронет (28 сентября 1705—1783), сын Джона Хилла
 1783—1808: Сэр Ричард Хилл, 2-й баронет (1733 — 28 ноября 1808), старший сын предыдущего
 1808—1824: Сэр Джон Хилл, 3-й баронет (1 августа 1740 — 21 мая 1824), младший брат предыдущего
 1824—1875: Сэр Роуленд Хилл, 4-й баронет (10 мая 1800 — 3 января 1875), старший сын полковника Джона Хилла (1769—1814), внук сэра Джона Хилла, 3-го баронета, 2-й виконт Хилл с 1842 года.

Виконты Хилл (1842) 
 1842—1842: Роуленд Хилл, 1-й виконт Хилл (11 августа 1772 — 10 декабря 1842), второй сын сэра Джона Хилла, 3-го баронета
 1842—1875: Роуленд Хилл, 2-й виконт Хилл (10 мая 1800 — 3 января 1875), старший сын полковника Джона Хилла (1769—1814), внук сэра Джона Хилла, 3-го баронета
 1875—1895: Роуленд Клегг-Хилл, 3-й виконт Хилл (5 декабря 1833 — 30 марта 1895), старший сын предыдущего
 1895—1923: Роуленд Ричард Клегг-Хилл, 4-й виконт Хилл (12 февраля 1863 — 19 декабря 1923), старший сын предыдущего от первого брака
 1923—1924: Фрэнсис Уильям Клегг-Хилл, 5-й виконт Хилл (4 ноября 1866 — 6 июля 1924), второй (младший) сын 3-го виконта Хилла от первого брака
 1924—1957: Чарльз Роуленд Клегг-Хилл, 6-й виконт Хилл (5 мая 1876 — 3 мая 1957), старший сын 3-го виконта Хилла от второго брака
 1957—1974: Джеральд Роуленд Клегг-Хилл, 7-й виконт Хилл (31 марта 1904 — 4 мая 1974), старший сын предыдущего
 1974—2003: Энтони Роуленд Клегг-Хилл, 8-й виконт Хилл (19 марта 1931 — 17 марта 2003), старший сын предыдущего
 2003 — настоящее время: Питер Дэвид Раймонд Чарльз Клегг-Хилл, 9-й виконт Хилл (род. 17 октября 1945), единственный сын достопочтенного Фредерика Раймонда Клегга-Хилла (1909—1945), внук 6-го виконта Хилла
 Наследник титула: достопочтенный Пол Эндрю Рэймонд Клегг-Хилл (род. 4 мая 1979), старший сын предыдущего.

См. также 
 Барон Бервик
 Хаукстоун Парк
 Роуленд Хилл (проповедник)
 Роуленд Хилл (почтовый реформатор)

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990.
 The Peerages of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom 
 Lundy, Darryl. «FAQ». The Peerage.

Хилл
Виконты Хилл
Хилл